Raymond Quenedey (1868-1938), historien français ;
 Edme Quenedey des Riceys (1756-1830), artiste français ;
 Benoît Quennedey (1976-), haut fonctionnaire et essayiste français.